La Fontaine de jouvence est un ballet de Jean-Georges Noverre représenté à la Foire Saint-Laurent, sur une musique de Jean-Joseph Vadé.

Voir aussi 
 Liste de ballets

Liens externes 
 Ses représentations sur le site CÉSAR

Ballet du XVIIIe siècle
Ballet de Noverre
Danse baroque